Спи́ров — русская фамилия. Известные носители:
 Спиров, Аристотель Авраамович (1954) — советский дзюдоист.
 Спиров, Иван Хрисанфович (1886 — ?) — деятель ВКП(б), председатель Исполнительного комитета Западно-Казахстанского областного совета.
 Спиров, Михаил Сергеевич (1892—1973) — советский анатом, лимфолог.
 Спиров, Сергей (1992—2018) — российский ютубер и стример по игре World of Tanks, известный под никнеймом Gabriel Angelos.



См. также 
 Спирово